Jaworzyna Śląska (plaats), plaats in Polen
 Jaworzyna Śląska (gemeente), gemeente in Polen